Formel E 2021-22 var 2021-22 sæsonen af verdensmesterskabet i Formel E. Det var 8. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var elve deltagende hold og fireogtyve kørere. Sæsonen begyndte den 28. januar 2022 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 14. august 2022 på Seoul Street Circuit i Seoul.

Kørermesterskabet gik til belgiske Stoffel Vandoorne, som vandt sit første Formel E mesterskab i sin karriere. Holdmesterskabet gik til tyske Mercedes-EQ Formula E Team, som vandt deres andet Formel E mesterskab i streg.

Sæsonkalender

Hold og kører 
Alle hold brugte en specifikation af Spark SRT05e chassisen.

Resultater

ePrix

Kørermesterskabet

Holdmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

 
2021–22